Люшин — фамилия.

Известные носители 
 
 Люшин, Сергей Николаевич (1903—1978) — советский авиаконструктор.
 Люшин, Арнольд (1841—1932) — австрийский правовед и нумизмат.

См. также 
 Люшины — дворянский род.
 Люшино